Tabuleiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tabuleiro (ort), Minas Gerais, 
 Tabuleiro (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar